Иново може да се отнася за някой от следните топоними.
 Иново – село в България, област Видин, община Видин
 Иново – село в Сърбия, окръг Зайчар, община Княжевац
 Иново – езеро в Беларус, Витебска област, Браславски район